Slovo republikáni není jednoznačné. Může znamenat:

 označení pro stoupence Republikánské strany USA
 označení pro stoupence Republikánské strany Francie (Les Républicains)
 jednu ze stran bojující ve španělské občanské válce: viz Republikáni (španělská občanská válka)
 obecně stoupence republiky